Amt Werne steht für:

 Amt Werne (Kreis Lüdinghausen), Amt im Kreis Lüdinghausen, Provinz Westfalen, Preußen
 Amt Werne (Landkreis Bochum), Amt im Landkreis Bochum, Provinz Westfalen, Preußen
 Amt Werne (Hochstift Münster), Amt im Hochstift Münster, siehe Liste der Ämter des Hochstiftes Münster